Янгієр — місто в Сирдар'їнській області Узбекистану.
 Янгієр (футбольний клуб) — узбецький футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни